Норвок има више значења:
 Норвок (Ајова)
 Норвок (Калифорнија)
 Норвок (Конектикат)
 Норвок (Висконсин)
 Норвок (Охајо)